Eliminator (album), een album van de Amerikaanse band ZZ Top
 Eliminator (computerspel uit 1988), actiespel voor Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Eliminator (computerspel uit 1998), actiespel voor PlayStation en Windows
 Eliminator (computerspel uit 2008), actiespel voor Browser Eliminator (Kawasaki Eliminator 1985-1988), performance cruiser bike